Summerland – amerykański serial telewizyjny emitowany w Polsce na kanale Fox Life. Był nagrywany przez 2 lata (2004–2005), po czym nieoczekiwanie przerwano nagrywanie.

Obsada 
 Lori Loughlin jako Ava Gregory
 Shawn Christian jako Johnny Durant
 Merrin Dungey jako Susannah Rexford
 Ryan Kwanten jako Jay Robertson
 Jesse McCartney jako Bradin Westerly
 Taylor Cole jako Erika Spalding
 Kay Panabaker jako Nikki Westerly
 Nick Benson jako Derrick Westerly
 Zac Efron jako Cameron Bale
 Sara Paxton jako Sarah Borden
 Carmen Electra jako Mona
 Danielle Savre jako Callie
 Shelly Buckner jako Amber

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles